Приэльбрусье:

 Приэльбрусье — бальнеоклиматическая курортная местность в Кабардино-Балкарии.
 Приэльбрусье — национальный парк.